Banja (Novi Pazar) - na Sérvia
Banja (cidade) - na Bulgária

Desambiguação